Владимир Николаевич Доманевский (, Санкт-Петербург — , Париж, Франция) — русский военачальник, генерал-лейтенант. Участник Русско-Японской, Первой мировой войн. Участник Белого движения на Востоке России. Обладатель Георгиевского оружия.

Происхождение 
Из потомственных дворян.

Образование 
Окончил Пажеский корпус (1897), Михайловское артиллерийское училище, Академию Генерального штаба (в 1903 году).

Служба 
Участвовал в Русско-Японской войне.

Занимал должности по Генеральному штабу в Санкт-Петербургском военном округе.

Первая мировая война 
В 1914 году служил офицером для поручений при штабе Гвардейского корпуса.

Командовал 14-м уланским Ямбургским полком.

В 1915 году — квартирмейстер войск гвардии.

В 1916 году — начальник штаба русского экспедиционного корпуса в Персии.

В 1917 году — начальник штаба Приамурского военного округа.

24 сентября 1917 года произведён в генерал-майоры.

Гражданская война 
В феврале 1918 года — в распоряжении генерала Д. Л. Хорвата в Харбине.

С 13 февраля по 12 апреля 1920 — начальник штаба сухопутных и морских сил. Произведен в генерал-лейтенанты.

В начале 1921 года — начальник штаба войск Временного Приамурского правительства.

В эмиграции 
В эмиграции жил в Сербии, затем во Франции.

Сотрудничал в военном журнале «Часовой». Был лектором Высших военно-научных курсов в Париже.

Похоронен на кладбище в Сент-Женевьев де Буа.

Литература 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — М.: Русский путь, 2003. — 240 с. ISBN 5-85887-169-0

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры Георгиевского оружия
Выпускники Пажеского корпуса
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Русские эмигранты первой волны в Югославии